Потсдамское соглашение:
 Потсдамское соглашение (1911)
 Потсдамское соглашение (1945)